Stromfeld steht für:
 Stromfeld (Neutrebbin), Wohnplatz der Gemeinde Neutrebbin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Stromfeld ist der Familienname von:
 Aurél Stromfeld (1878–1927), Offizier der österreichisch-ungarischen Armee, Generalstabschef der Roten Armee der kurzlebigen Ungarischen Räterepublik